Weckel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Weckel (1926–2003), deutscher Sportwissenschaftler
 Kurt Weckel (1877–1956), deutscher Politiker
 Ulrike Weckel (* 1961), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin